Somogy se poate referi la:

 Județul Somogy
 Comitatul Somogy

Toponime maghiare